James Dean peut désigner :
 James Dean (1931-1955), un acteur américain ;
 James Dean, un téléfilm américain de Robert Butler en 1976.